Balan (demon)
 Balan (Ain), een gemeente in Frankrijk
 Balan (Ardennes), een gemeente in Frankrijk

zie ook:
 Bălan, de naam van twee gemeenten in Roemenië